Peter Dobovičnik, slovenski hokejist, * 30. junij 1986, Slovenija.

Dobovičnik je že vso svojo dosedanjo kariero, od sezone 2002/2003, član kluba HDK Maribor, za katerega je odigral sto dvainpetdeset tekem, na katerih je dosegel šestnajst golov in enaindvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 14
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 19
| 3
| 5
| 8
|
| 83
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 18
| 5
| 3
| 8
|
| 66
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 29
| 3
| 3
| 6
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 3
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 1
| 3
| 4
|
| 59
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Hokejisti HDK Maribor